Isaac Butts – cestista statunitense
 James Butts – ex triplista statunitense
 Seymore Butts – regista, attore pornografico, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Tasha Butts – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense